De naam Novgorod ("novy gorod of nieuwe stad") komt voor in de Russische steden:

 Veliki Novgorod, Oblast Novgorod, Rusland - de eerste en oudste; tot 1999 Novgorod

 Nizjni Novgorod, stad in de Oblast Nizjni Novgorod, Rusland
 Novhorod-Siversky, stad in de Oblast Tsjernihiv, Oekraïne
 Oblast Novgorod, een oblast in noordwest Rusland
 Novohrad-Volynski, Oblast Zjytomyr, Oekraïne

Zie ook
 Luchthaven Novgorod, luchthaven bij Veliki Novgorod
 Oblast Novgorod
 Republiek Novgorod, de middeleeuwse republiek rond het huidige Veliki Novgorod
 Novgorod (slagschip), een rond Russisch oorlogsschip
 Novgorodse Codex, oudste boek (eind 10e, begin 11e eeuw) uit het taalgebied van het Kievse Rijk